По́езд:
 Поезд — ряд повозок, едущих друг за другом по одному пути.
 Поезд — несколько единиц подвижного состава железных дорог (вагоны, локомотивы, автомотрисы) ведомые или толкаемые локомотивом. Существуют также поезда без локомотива, с моторными вагонами.

Фильм

См. также 
 Автопоезд (Автомобильный поезд) — автомобиль с прицепом.
 Броневой поезд
 Бронепоезд